Alfred Hillebrandt — indologo e filosofo tedesco (1853-1927)
Franz Anton Hillebrandt — architetto austriaco (1717-1797)